La Liga Leumit 2016-2017 è stata la 61ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 17ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Playouts

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
Liga Leumit 2016-2017